Niezależna Partia Narodowa (1862) –
 Niezależna Partia Narodowa (1880) –

Zobacz też